Комісаренко Василь Павлович — український ендокринолог та патофізіолог, академік АМН України
 Комісаренко Ігор Васильович — професор, член-кореспондент АМН України, один із засновників української школи хірургічної ендокринології
 Комісаренко Сергій Васильович — український науковець, державний та політичний діяч, дипломат
Комісаренко Слава — стендап комік.
 Дмитро Коміссаренко, Коміссаренко Дмитро Ігорович (нар. 4 січня 1984, Запоріжжя, Україна) — український фотограф, видавець.

Українські прізвища
Прізвища на -енко